

Tecnologia 
 Conduttore – materiale capace di far scorrere al suo interno calore o elettricità
 Conduttore termico
 Conduttore elettrico

Professioni 
 Conduttore radiofonico – presentatore di programmi trasmessi alla radio
 Conduttore televisivo – presentatore di programmi TV
 Conduttore ferroviario – addetto all'assistenza ai viaggiatori e al controllo del materiale rimorchiato dei treni
 Conduttore – in generale ogni persona preposta a guidare un veicolo, più comunemente detta "autista" o "conducente"

Altro 
Conduttore o locatario – in un contratto di locazione, il soggetto che gode di una cosa mobile o immobile, per un dato tempo, versando un corrispettivo

Altri progetti